Grupp D i afrikanska mästerskapet i fotboll 2013 spelades mellan den 22 januari och 30 januari, i Rustenburg och Nelspruit. I gruppen spelade Algeriet, Elfenbenskusten, Togo och Tunisien.

Tabell

Elfenbenskusten mot Togo

Tunisien mot Algeriet

Elfenbenskusten mot Tunisien

Algeriet mot Togo

Algeriet mot Elfenbenskusten

Togo mot Tunisien

Referenser

Afrikanska mästerskapet i fotboll 2013